Dmitrij Pavlovitj af Rusland (; ) (18. september 1891 — 5. marts 1942) var en russisk storfyrste, der var søn af storfyrst Pavel af Rusland og prinsesse Alexandra af Grækenland.

Sammen med fyrst Feliks Jusupov stod han bag mordet på Rasputin i 1916.

Biografi

Tidlige liv 

Storfyrst Dmitrij af Rusland blev født den 18. september  1891 på godset Iljinskoje udenfor Moskva i det Russiske Kejserrige. Han var den eneste søn og det andet barn af Storfyrst Pavel Aleksandrovitj af Rusland og hans første hustru Alexandra af Grækenland. Dmitrijs far var den yngste søn af Kejser Aleksandr 2. af Rusland og Marie af Hessen og ved Rhinen, mens hans mor var datter af Kong Georg 1. af Grækenland og Olga Konstantinovna af Rusland.

Storfyrstinde Alexandra var, da hun var syv måneder henne, på besøg hos sin svoger Storfyrst Sergej Aleksandrovitjs gods Iljinskoje udenfor Moskva, da fødslen uventet gik i gang. Dagen inden fødslen var hun faldet, mens hun hoppede om bord i en båd. Under et bal den efterfølgende dag kollapsede hun og fik krampeveer. Dmitri blev født få timer senere. Der var ingen professionelle til at assistere, og fødslen fik Alexandra til at gå i koma, som hun aldrig vågnede op fra. Hun døde af eklampsi seks dage efter Dmitrijs fødsel. Selv om lægerne ikke regnede med, at den for tidligt fødte søn ville overleve, overlevede han alligevel med hjælp fra sin farbror Storfyrst Sergej, der gav Dmitrij de bade, lægerne foreskrev, svøbte ham i uld og lagde ham i en vugge fyldt med flasker med varmt vand for at regulere hans temperatur, en behandling der var datidens opskrift på at holde for tidligt fødte børn i live.

Den moderløse Dmitrij og hans storesøster Maria voksede op hos deres farbror storfyrst Sergej Aleksandrovitj af Rusland og hans hustru Elisabeth af Hessen og ved Rhinen, som selv var barnløse.

Storfyrst Dmitrij er i dag mest kendt for sin formodede indblanding i mordet på Rasputin i Sankt Petersborg i 1916, sammen med blandt andet Feliks Jusupov. Efter mordet blev han forvist til Kaukasus af sin fætter Nikolaj 2. af Rusland. Under den Russiske Revolution kunne han i 1918 flygte via Iran til England.

Ægteskab 
Storfyrst Dmitrij giftede sig den 21. november 1926 i Biarritz i Frankrig i et morganatisk ægteskab med den amerikanske arving Audrey Emery, datter af John Josiah Emery og Lela Alexander. I ægteskabet blev der født en søn, Fyrst Pavel Dmitrijevitj Romanovskij-Iljinskij. De blev skilt den 1. februar 1937.

Død 
Storfyrst Dmitrij døde 50 år gammel af tuberkulose den 5. marts 1942 i Davos i Schweiz.

Referencer

Litteratur
 
 
 Crawford, Rosemary and Donald, Michael and Natasha. Scribner, 1997. 
 Hall, Coryne & Beeche, Arturo. The Romanovs: An Imperial Tragedy. Royal Collections Volume II. Eurohistory, 2017. .
 Hayter-Menzies, Grant. Grand Duke Dimitri Pavlovich. Published in The Other Grand Dukes. Eurohistory, 2012. 
 King, Greg. The Court of the Last Tsar. Wiley, 2006. .
 King, Greg & Wilson, Penny. The Romanovs Adrift: The Russian Imperial Family in 1913–1919. Eurohistory and Kensington House Books. 2018. 
 Grand Duchess Marie of Russia (ed Russell Lord), Education of a Princess - a Memoir, 1930, ASIN: B000K5SJJ4
 Grand Duchess Marie of Russia, A Princess in Exile, 1932, ASIN: B000TG41CS
 Nelipa, Margarita. Killing Rasputin: The Murder that Ended the Russian Empire. WildBlue Press, 2017, ASIN: B0716TZ41H
 Perry, John and Pleshakov, Constantine. The Flight of the Romanovs. Basic Books, 1999, .
 Van der Kiste, John. The Romanovs 1818–1959. Sutton Publishing, 1999, .
 Vassiliev, Alexandre. Beauty in Exile: The artist, models and nobility who fled the Russian revolution and influenced the world of Fashion. Harry N. Abrams, 2001. 
 Warwick, Christopher. Ella: Princess, Saint and Martyr, Wiley, 2007 
 Youssoupoff, Prince Félix, Mémoires. Paris 1990 (reprint).
 Zeepvat, Charlotte. The Camera and the Tsars. Sutton Publishing, 2004. .
 Zeepvat, Charlotte. Romanov Autumn: stories from the last century of Imperial Russia. Sutton Publishing, 2000.

Eksterne links 

Huset Holsten-Gottorp-Romanov
Kongelige fra Rusland
Personer fra Sankt Petersborg